Белые медведи:
 Белые медведи — хищные млекопитающие семейства медвежьих, близкие родственники бурого медведя.
 «Белые медведи» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Челябинска, образована на основе фарм-клуба «Трактора» — «Трактор-2».
 «Белые медведи» — узбекистанский хоккейный клуб из города Ташкент.
 «Белые медведицы» — женский хоккейный клуб из Челябинска, входящий в структуру ХК «Трактор».

См. также